Jennette McCurdy

Localidades 
 Jennette (Arkansas)

Desambiguação